Мемориал Ондрея Непелы 2014 года () — международное соревнование по фигурному катанию которое проводила Словацкая федерация фигурного катания на арене Зимнего стадиона Ондрея Непелы в Братиславе с 1 по 4 октября 2014 года. Спортсмены соревновались в категориях мужское, женское одиночное катание и танцы на льду.

Это был 22-й турнир, которые проходят с 1993 года в память о чехословацком фигуристе Ондрея Непелы (1951—1989), Олимпийского чемпиона 1972 года, трехкратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы.

Отмена соревнований 
Вечером 30 сентября оргкомитет объявил о отмене соревнований в парном катание. По новым правилам в турнире ISU Challenger теперь должно быть заявлено минимум 5 спортсменов (пар) и из 3 стран (минимум). В Братиславу, к сожалению, прибыли парники из 2 стран: кроме итальянской пары три российские.. Также этим вызвано решение завершить на день раньше соревнования (изначально планировалось окончание 5 октября).

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2014 год в фигурном катании
Мемориал Ондрея Непелы
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Октябрь 2014 года
Спорт в Словакии в 2014 году